Вейк-ан-Зеє 2015 («ТАТА Стіл турнір» ()) — шаховий фестиваль, що проводився з 10 по 25 січня 2015 року в містечку Вейк-ан-Зеє (Нідерланди). В програмі фестивалю проходили два кругових турніри. В головному турнірі 20-ї категорії («Група А») брали участь 14 шахістів (в тому числі Василь Іванчук), в турнірі 13-ї категорії («Група В») також 14 шахістів.

Переможцем турніру 20-ї категорії став чемпіон світу Магнус Карлсен, набравши 9 очок з 13 можливих (+6-1=6).Переможцем турніру 13-ї категорії з результатом 10½ з 13 можливих очок (+8-0=5) став 15-річний китайський шахіст Вей І. Також Вей І здобув путівку в головний турнір 2016 року.

Група А 
 Категорія: 20-а (середній рейтинг: 2745,71).
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 2015 року

Рух за турами

Турнірна таблиця (Група А)

Група В 
 Категорія: 13-а (середній рейтинг: 2561).
 Контроль часу: 100 хвилин на 40 ходів, потім 50 хвилин на 20 ходів і 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід, починаючи з першого.

Турнірна таблиця (Група В)

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Партії турніру в онлайн на chessdom.com  
 Партії турніру в онлайн на chessbomb.com  
 Форум на chesspro.ru  
 Рейтинг ФІДЕ на січень 2015 року  
 Турнір А на chess-news.ru. Огляди, фоторепортажі, інтерв'ю  
 Турнір В на chess-news.ru. Огляди, фоторепортажі, інтерв'ю

Примітки 

Вейк-ан-Зеє (шаховий турнір)
Шахові турніри 2015
2015 у нідерландському спорті
Січень 2015